Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Роберт Линдстедт / Хория Текэу — не защищали свой титул, ба принимали участие в турнире:
 Роберт (в паре с Даниэлем Нестором) уступил уже во втором раунде.
 Хория (в дуэте с Максимом Мирным) также проигрывает во втором раунде.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Финал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Четвертьфинал)

<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Второй раунд)
<li>  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
<li>  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира  

Western & Southern Open 2013